Palo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Bebidas
Palo de Mallorca, licor típico de Baleares;
Palo cortado, vino propio de las regiones vinícolas del Marco de Jerez y Montilla-Moriles;

Botánica
 Nombre común de la planta Verbascum thapsus
 Palo rosa o Tipuana tipu, nombre común con el que se conoce a varias especies árboreas;

Deporte
Palo (hockey), elemento necesario para jugar al hockey;
Palo de golf, instrumento que se utiliza en el golf para golpear a las bolas;

Lugares
Palo (Iowa), localidad en el estado estadounidense de Iowa;
Palo Alto (Aguascalientes), ciudad del estado mexicano de Aguascalientes;
Palo Alto, ciudad del condado de Santa Clara, en el estado de California;
Palo Blanco, localidad argentina en el oeste de la provincia de Catamarca;
Palo Hincado (Barranquitas), barrio en el municipio de Barranquitas, Puerto Rico;
Palo Labrado, localidad de la provincia argentina de Catamarca;
Palo Negro, asentamiento urbano del estado Aragua, Venezuela;
Palo Solo, localidad uruguaya del departamento de Soriano;
Palo (Huesca), municipio de la provincia de Huesca;
El Palo (Málaga), popular barrio de la ciudad de Málaga, Andalucía;
Palo del Colle,  localidad italiana de la provincia de Bari, región de Puglia;

Música
 Palo de lluvia, tubo largo y hueco que reproduce un sonido que se asemeja a la lluvia o agua cayendo;

Náutica
 Palo mayor, en los barcos de vela, el que ocupa la posición central;
 Palo macho, parte baja de los dos o tres que componen uno cualquiera de los mástiles;

Ocio
Palo (naipes), cualquiera de las categorías en que se dividen las cartas de una baraja;
Palo chino, juego malabar que consiste en sostener un palo o bastón en el aire mediante otros dos bastones;

Varios
 El palo (película), comedia española;
 Palo (heráldica), pieza heráldica;
 Palo (religión), grupo de religiones de origen bantú;
 Palo seco, tipo de letra que carece de serifas, pequeñas ubicadas en los extremos de las líneas;
 Palo tallado, antiguo instrumento mnemotécnico utilizado para el registro de documentos numéricos;